Глухий зубний сибілянти — приголосний звук, що існує в деяких мовах. У Міжнародному фонетичному алфавіті записується як ⟨s̪⟩ («s» із діактриком дентальної артикуляції). В українській мові цей звук передається на письмі літерою с.

Приголосні звуки
Глухі приголосні